Луи́ Фурнье́ ():* Фурнье, Луи Эдуар Поль (1857—1917) — французский художник.
 Фурнье, Луи (1877—1963) — французский виолончелист.